Конор Ангус Клауд Хики (, род. 10 июля 1998, Окленд, Калифорния, США) — американский актёр, наиболее известный по роли Феско в телесериале «Эйфория».

Биография 
Клауд родился в Окленде, штат Калифорния, однако бо́льшая часть его семьи проживает в Ирландии.. Имеет двух сестёр-близнецов. Окончил  по классу производственного дизайна, где его одноклассницей была будущая партнерша по сериалу «Эйфория» Зендая. После этого работал в ресторане Woodland Бруклине, где его заметила кастинг-директор «Эйфории» Дженнифер Вендитти — пригласив на прослушивание. Также Клауд участвовал в съёмках фильма , где исполнил роль Уокера.

Фильмография

Примечания

Киноактёры США